Bitva u Custozy je název dvou střetnutí ve kterých se utkalo Rakouské císařství se státy usilujícími o sjednocení Itálie. 
 Bitva u Custozy (1848)
 Bitva u Custozy (1866)